Гербов (Гербова) — русская фамилия, известные носители:

Гербов 
Гербов, Тихон Васильевич (1877—1981) — полковник русской Императорской армии.

Гербова 
Гербова, Валентина Григорьевна (1926-после 2000) — советский геолог и историк науки, учёный секретарь ГИН РАН.